

Informatica 
 Arch Hurd – sistema operativo basato su Arch Linux ma utilizzante GNU Hurd al posto del kernel Linux
 Debian GNU/Hurd – distribuzione del progetto Debian che unisce il sistema operativo GNU al kernel GNU Hurd
 GNU Hurd – software libero del progetto GNU sviluppato a partire dal 1990 per sostituire il kernel di Unix

Persone 
 Alexander Hurd (1910-1982) – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese
 Andrew Hurd (1982) – nuotatore canadese
 Douglas Hurd (1930) – politico e scrittore britannico
 Earl Hurd (1880-1940) – animatore, regista e fumettista statunitense 
 Gale Anne Hurd (1955) – produttrice cinematografica statunitense 
 LeRoy Hurd (1980) – cestista statunitense
 Michelle Hurd (1966) – attrice statunitense
 Morgan Hurd (2001) – ginnasta statunitense di origini cinesi

 Paige Hurd (1992) – attrice statunitense
 Rachel Hurd-Wood (1990) – attrice britannica
 Will Hurd (1977) – politico e agente segreto statunitense